Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand () war die übliche Bezeichnung in russischer Sprache für mehrere Verträge zwischen der Sowjetunion und ihren Teilrepubliken oder auch mit anderen Staaten, die als der Sowjetunion gegenüber freundlich eingestellt galten. Die Bezeichnung wird auch noch von Nachfolgestaaten der Sowjetunion verwendet. Folgende Verträge wurden unter diesem Namen geführt: 

 Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand zwischen der UdSSR und der Tschechoslowakischen Republik vom 12. Dezember 1943
 Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand zwischen der UdSSR und der Ungarischen Republik vom 18. Februar 1948
 Finnisch-Sowjetischer Vertrag von 1948
 Indisch-Sowjetischer Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit aus dem Jahre 1971
 Warschauer Pakt, offiziell Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand zwischen der Volksrepublik Albanien, der Volksrepublik Bulgarien, der Ungarischen Volksrepublik, der Deutschen Demokratischen Republik, der Volksrepublik Polen, der Rumänischen Volksrepublik, der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und der Tschechoslowakischen Republik
 Nordkoreanisch-Sowjetischer Vertrag von 1961, offiziell Koreanisch-Sowjetischer Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand, 11. Juli 1961
 Vertrag über Freundschaft, gegenseitigen Beistand und Zusammenarbeit zwischen der DDR und der UdSSR, 12. Juni 1964
 Kasachisch-Russischer Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand aus dem Jahre 1992, 25. Mai 1992
 Russisch-Tadschikischer Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand aus dem Jahre 1993, Mai 1993

Vertrag (Sowjetunion)